Goworek – szczyt w Masywie Śnieżnika
 Goworek – wojewoda sandomierski (1166-1227)
 Goworek z Kurzeszyna – cześnik rawski, właściciel Solca (XIV w.)